Araruna (Paraíba) — município 
Araruna (Paraná) — município

Desambiguações de topônimos